Die Communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Tarn-et-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 2. Juni 1997 gegründet und umfasst 31 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Beaumont-de-Lomagne.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Lomagne TarnetGaronnaise
Gegründet 1997